Линдегрен (нем; швед; финск; — Lindegren;) — фамилия.

Известные носители:
 
 Линдегрен, Амалия (1814—1891) — шведская художница Дюссельдорфской школы живописи.
 Линдегрен, Иван Густавович (Иоганн Густав; 1802—1870) — российский медик, профессор Казанского университета; статский советник.
  (1910—1968) — шведский писатель и поэт; член Шведской академии.
  (1900—1952) — финский архитектор.
 Линдегрен, Юхан (1842—1908) — шведский композитор; дед поэта Эрика Линдегрена.

См. также 
 Линдгрен